Eriopsela är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Achille Guenée 1845. Eriopsela ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Eriopsela